Ву́лиця Мілюте́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Мілютенка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Мілютенка — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.

Вулиці, названі на честь людей